

Peinture 
Les Saisons, série de tableaux de Giuseppe Arcimboldo ;
Les Saisons, série de tableaux de Nicolas Poussin ;
Les Saisons, série de tableaux d'Antonio Rasio ;

Musique et danse 
Les Saisons, opéra-ballet de Pascal Colasse et Louis Lully (1695);
Les Saisons, oratorio de Joseph Haydn (1801);
Les Saisons, sous-titre de la Symphonie  de Louis Spohr (19 siècle);
Les Saisons, suite de morceaux pour piano de Piotr Ilitch Tchaïkovski (1876);
Les Saisons, ballet de Marius Petipa sur une musique de Alexandre Glazunov (1899);
, un ballet de Merce Cunningham sur une musique de John Cage (1947).

Chansons 
Les Saisons, chanson de Pierre Rapsat, sur son album «Saisons», anthologie volume 1, paru en 2003.
Les Saisons, chanson de Alain Souchon, sur son album Écoutez d'où ma peine vient, paru en 2008.
Les Saisons, chanson de Margaux Simone en duo avec Akhenaton, en 2010.

Littérature 
Les Saisons, recueil de poésie de James Thomson (1730);
Les Saisons, titre français du poème lituanien Metai écrit par Kristijonas Donelaitis entre 1765 et 1775;
Les Saisons, roman de Maurice Pons (1965);

Cinéma 
, film documentaire arménien de Artavazd Pelechian, sorti en 1975 ;
Les Saisons, film documentaire de Jacques Perrin, sorti en 2016.

Autres 

 Les Saisons, traduction du grec ancien Ὧραι/ Hôrai, ou encore Horae en latin, sont un groupe de déesses de la mythologie grecque personnifiant les divisions du temps, plus communément dénommées les Heures.
Les Heures et Les Saisons, un album de Lakshmi Shankar en 1985

Voir aussi